Le nom Guilford peut désigner :

Toponymes

 Guilford, ville du comté de New Haven, dans l’État du Connecticut ;
 Guilford (Maine) ;
 Guilford (Maryland) ;
 Guilford, village du comté de Nodaway, dans le Missouri ;
 Guilford (New York) ;
 Guilford, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Guilford, ville du comté de Windham dans l'État du Vermont ;
 Guilford, census-designated place située dans le comté de Franklin, en Pennsylvanie ;
 Comté de Guilford (Caroline du Nord).

Patronymes

 Lord Guilford Dudley (parfois orthographié "Guildford") (1536–1554), époux de Jeanne Grey, reine d'Angleterre ;
 Joy Paul Guilford (1897–1987), psychologue américain.

Voir aussi 
 

Toponyme indiquant un gué au Royaume-Uni
Toponyme indiquant un gué aux États-Unis
Toponyme indiquant un gué en Australie